Jauretche ist der Familienname folgender Personen:

Arturo Jauretche (1901–1974), argentinischer Journalist, Politiker und Schriftsteller
Pablo Jauretche, argentinischer Polospieler